Esfandiari ist der Familienname folgender Personen:
 Abdol-Hossein Sadiq-Esfandiari (* 1896), iranischer Diplomat
 Antonio Esfandiari (* 1978), US-amerikanisch-iranischer Pokerspieler
 Hassan Esfandiari (1867–1944), iranischer Politiker
 Musa Nuri Esfandiari (1916–1972), persischer Diplomat

Siehe auch:
 Esfandiary